Национальный чемпионат I 1970/1971 () — 69-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1970/1971
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1970 году
Спорт в Венгрии в 1971 году